Русалка може да се отнася за:

 Русалка – митологичното същество
 Русалка (курорт) – черноморски курорт в България.
 Русалка (хижа) – хижа в Стара планина
 Русалка (защитена местност) – защитена местност в Област Велико Търново
 Русалка (сорт грозде) – десертен сорт грозде
 Русалка (опера) – опера от Антонин Дворжак